Поволетто () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 5559 человек (2008 г.), плотность населения составляет 139 чел./км². Занимает площадь 38 км². Почтовый индекс — 33040. Телефонный код — 0432.

Покровителем коммуны почитается святой Папа Римский Климент I, празднование 23 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.povoletto.ud.it

Ссылки 
http://www.comune.povoletto.ud.it 
http://www.istat.it/ 
http://www.istat.it/english/